С-90 может обозначать
 С-90 — модель экранолёта российского производства
 С-90 — советская подводная лодка проекта 613